Kauranen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Anja Kauranen (née en 1954), écrivaine finlandaise
 (1880-1935), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois